Qeqertaq è:
Qeqertaq, un villaggio della Groenlandia nel comune di Avannaata  
Qeqertaq (isola, Qeqertarsuaq), un'isola della Groenlandia nel comune di Qeqertalik  
Qeqertaq (isola, Upernavik) e Skalø, due isole della Groenlandia nel comune di Avannaata